Љесковац може бити:

 Љесковац (Бијељина), насељено мјесто у граду Бијељини, Република Српска, Босна и Херцеговина;
 Љесковац (Двор), насељено мјесто у општини Двору, у Банији, Сисачко-мославачка жупанија, Хрватска.